Alto Paraná kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Paraná (ort), 
 Alto Paraná (kommun),

Paraguay 

 Alto Paraná, departement, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar